Дицинодонти (з  «двоіклові») — інфраряд викопних плазунів ряду Терапсиди (Therapsida). Дицинодонти є представниками великої групи звіроподібних рептилій-тероморфів. Вони мали у своїй будові масу прогресивних рис, що вже у верхній пермі істотно відрізняло їх від рептилій.

Дицинодонти були довгоживучою групою серед пермських рептилій: з'явившись у верхній пермі, вони доживають до кінця тріасового періоду, постійно видозмінюючись . Дицинодонти зазнали ряд значних еволюційних перетворень, найпізніші представники цієї групи звіроподібних рептилій розрослися до досить значних розмірів, наприклад тріасовий дицинодонт шталікерія міг перевищувати розміром сучасного слона. Крім того, дицинодонти широко розселилися по всіх континентах, їх залишки знаходять навіть в Антарктиді. Найчисленніші знахідки дицинодонтів у Південній Африці і Китаї, багато знахідок було зроблено у Східній Європі. Рід Австралобарбарус (Australobarbarus — " прибулець з півдня ") є перехідною стадією між дрібними ящіркоподібними дромозаврами і власне дицинодонтами, тобто відсутньою ланкою всередині надряду аномодонти («ящерів з аномальними зубами»), до якого ті й ті належать.

Дицинодонти були рослиноїдними, мешкали у безпосередній близькості від водойм, вели стадний спосіб життя. Є цілком обґрунтоване припущення, що деякі, особливо пізні дицинодонти мали волосяний покрив на поверхні шкіри, могли мати більш-менш постійну температуру тіла і живородіння. Чи так це було насправді — судити складно.

Класифікація 

 Інфраряд Dicynodontia
 Рід Angonisaurus
 Рід Colobodectes
 Надродина Eodicynodontoidea
 Родина Eodicynodontidae
 Надродина Kingorioidea
 Родина Kingoriidae
 Рід Kingoria
 Рід Kombuisia
 Клада Diictodontia
 Надродина Emydopoidea
 Родина Cistecephalidae
 Родина Emydopidae
 Рід Myosauroides
 Рід Myosaurus
 Рід Palemydops
 Надродина Robertoidea
 Родина Diictodontidae
 Рід Anomodon
 Рід Diictodon
 Родина Robertiidae
 Рід Robertia
 Клада Pristerodontia
 Рід Dinanomodon
 Рід Odontocyclops
 Рід Propelanomodon
 Родина Aulacocephalodontidae
 Родина Dicynodontidae
 Рід Dicynodon
 Родина Lystrosauridae
 Рід Kwazulusaurus
 Рід Lystrosaurus
 Родина Oudenodontidae
 Рід Cteniosaurus
 Рід Oudenodon
 Рід Tropidostoma
 Рід Rhachiocephalus
 Родина Pristerodontidae
 Надродина Kannemeyeriiformes
 Родина Kannemeyeriidae
 Рід Dinodontosaurus
 Рід Dolichuranus
 Рід Ischigualastia
 Рід Kannemeyeria
 Рід Placerias
 Рід Rabidosaurus
 Рід Sinokannemeyeria
 Родина Shansiodontidae
 Родина Stahleckeriidae

Unknown placement:
 Рід Moghreberia
 Рід Wadiasaurus

Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно з Kammerer et al. (2011):

Примітки

Посилання 
 Carroll, R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, WH Freeman & Co.
 Colbert, E. H., (1969), Evolution of the Vertebrates, John Wiley & Sons Inc (2nd ed.)
 Cox, B., Savage, R.J.G., Gardiner, B., Harrison, C. and Palmer, D. (1988) The Marshall illustrated encyclopedia of dinosaurs & prehistoric animals, 2nd Edition, Marshall Publishing
 Crompton, A. W, and Hotton, N. 1967. Functional morphology of the masticatory apparatus of two dicynodonts (Reptilia, Therapsida). Postilla, 109:1-51.
 King, Gillian M., «Anomodontia» Part 17 °C, Encyclopedia of Paleoherpetology, Gutsav Fischer Verlag, Stuttgart and New York, 1988
  — --, 1990, the Dicynodonts: A Study in Palaeobiology, Chapman and Hall, London and New York

Терапсиди